Барбарис восточный () — кустарник, вид рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает юг Крыма, Кавказ (южное и восточное Закавказье), Иран и северо-восточные районы Турции.

Похож на  и имеет схожее применение.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 2 м. Молодые веточки жёлто-бурые, мало ребристые; старые веточки сероватые.

Листья эллиптические или эллиптически-ланцетные, длиной до 4,5 см, иногда более тонкие, иногда кожистые, зубчатость по краю неясно выражена, окраска с обеих сторон одинаковая, сетчатость жилкования ясно выраженная. Колючки различные, простые и трехраздельные.

Кисти длиной до 7 см, из 20 или большого числа цветков, цветоносы длиной до 10 мм.

Ягоды продолговатые, ярко-красные.

Таксономия 
Вид Барбарис восточный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Евразии